Счастие:

 «Счастие» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, построенный в 1741 году.
 «Счастие» — яхта, Балтийского флота Российской империи, построенная в 1764 году.
 «Счастие» — яхта, Балтийского флота Российской империи, построенная в 1777 году.

См. также